Romain kan syfta på:
 Romain, Doubs
 Romain, Jura
 Romain, Marne
 Romain, Meurthe-et-Moselle